Burrows je lahko:
 Burrows, Kanada
 Burrows, Indiana
 USS Burrows
 Burrows (priimek)